Pukë kan syfta på:

Geografi

Albanien 

 Rrethi i Pukës, distrikt, Shkodër prefektur, 
 Bashkia e Pukës, kommun, Shkodër prefektur, 
 Pukë (distriktshuvudort i Albanien), Shkodër prefektur, Rrethi i Pukës, 

Robotskapade Albanienförgreningar